Tiranesi – abitanti di Tirana
Tiranesi – abitanti di Tirano